En Pologne,  Jedle peut faire référence à :

 Jedle, un village de la voïvodie de Łódź.

 Jedle, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.